

Entreprise
 La société Neuhaus, belge, fondée en 1857, par Jean Neuhaus.
 La société J.D.Neuhaus, allemande, fondée par Johann Diederich Neuhaus en 1745.

Toponyme

 Neuhaus, une commune de Basse-Saxe.
Neuhaus an der Pegnitz, un bourg de Bavière.
Neuhaus am Inn, une commune de Bavière.

 Neuhaus, une localité de la commune de Weissenbach an der Triesting, en Basse-Autriche.
 Neuhaus, une commune de Carinthie.

 Nom allemand de Jindřichův Hradec.

Patronyme

 Caspar August Neuhaus (1860-1926), homme politique allemand.
Charles Neuhaus était un commerçant et un homme politique suisse né le  à Neuchâtel et décédé le  à Bienne.
Charles Neuhaus est un petit artisan chocolatier, qui ouvre sa boutique en 1870 à Schaerbeek (au nord est de Bruxelles), rue des Palais. Il est à l'origine du chocolat Côte d'Or (chocolat).
Christoph Neuhaus, homme politique suisse.
Emmanuel-Michel-Bertrand-Gaspard Neuhaus, dit Maisonneuve, général de division français, né à Landau (Bas-Rhin) le .
Frédéric Neuhaus (1846-1912) fut un pharmacien belge, le fils de Jean Neuhaus (le fondateur de la chocolaterie du même nom) et le père de Jean Neuhaus, inventeur de la praline.
 Heinrich Neuhaus (1888-1964, en russe : ), pianiste soviétique d'origine allemande.
 Jean Neuhaus, fondateur de la chocolaterie Neuhaus
 Jean Neuhaus Junior, inventeur de la praline belge.
 Jürgen Neuhaus (1941-2022), pilote automobile allemand.
 Nele Neuhaus (1967- ), une écrivaine allemande, auteure de romans policiers et de littérature d'enfance et de jeunesse.
 Nicolaus Poda von Neuhaus (1723-1798), entomologiste autrichien.
 Stanislas Neuhaus (1927-1980), pianiste soviétique, fils de Heinrich.
 Walter Neuhaus (1932-2019), homme politique allemand.
 François-Alexandre Neuhaus (1747-1803), médecin de Bienne.
 Johann Rudolf Neuhaus (1767-1846), entrepreneur suisse.

Homonymie de toponyme